Roberts, családnév
 Roberts, keresztnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Roberts (Idaho)
 Roberts (Illinois)
 Roberts (Indiana)
 Roberts (Nyugat-Virginia)
 Roberts (Crook megye, Oregon)
 Roberts (Marion megye, Oregon)
 Roberts (Wisconsin)
 Roberts megye (egyértelműsítő lap)